Savonese – relativo a Savona e all'omonima provincia
 Dialetto savonese – dialetto della lingua italiana